Радецки e фамилно име от чешки произход, разпространено в Централна Европа.

Личности 
 Йозеф Радецки (1766—1858), австрийски пълководец
 Фьодор Радецки (1820—1890), руски военачалник
 Виталий Радецки (р. 1944), украинский генерал
 Юдит фон Радецки (р. 1957), германска актриса

Населени места 
 Радецки, село в Югоизточна България

Кораби 
 Радецки (кораб), австрийски параход, български национален кораб-музей
 Радецки (клас кораби), клас австрийски бойни кораби

Други 
 Радецки марш, музикално произведение на Йохан Щраус (баща)
 Радецки марш (роман), роман на Йозеф Рот от 1932 г.
 Радецки марш (филм), телевизионен филм от 1995 г.
 Операция Радецки, неуспешен опит за преврат във Виена през 1945 г.

Фамилни имена
Чешки фамилни имена